Hyalopecten eucymatus är en musselart som först beskrevs av Dall 1898.  Hyalopecten eucymatus ingår i släktet Hyalopecten och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
eucymatus